Световен шампионат на Формула 1 за 2012 година е 63-тият сезон от световния шампионат Формула 1 на ФИА.

Сезонът стартира на 18 март в Австралия и завърши на 25 ноември в Бразилия. Календарът включва 20 състезания  и е календарът с най-много състезания в историята на Формула 1.

Сред състезателите през този сезон има шестима световни шампиони – Себастиан Фетел, Фернандо Алонсо, Луис Хамилтън, Дженсън Бътън, Михаел Шумахер и завърналият се след отказването си през 2009 г. Кими Райконен.

Сезонът е гледан от 500 млн. зрители.

Отбори

Календар

Стартове

Класиране при пилотите 
Точки се присъждат на първите десет класирани, използвайки следната система:

† Пилотите, означени с този символ, не са завършили състезанието, но са били класирани, тъй като са покрили 90% от състезателната дистанция.

Класиране при конструкторите

Източници 

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони